Luyten est un nom propre.

Patronyme 

 Entgen Luyten (?-1674), dernière femme à être persécutée et tuée comme sorcière dans la région correspondant aux Pays-Bas d'aujourd'hui ;
 Rik Luyten (1931-1969), coureur cycliste belge ;
 Willem Jacob Luyten (1899-1994), astronome néerlando-américain ;

Astronomie 
 Les catalogues Luyten, ensemble de catalogues d'étoiles possédant un mouvement propre important ;
 l'étoile de Luyten (nom officieux) ;
 Luyten b, planète en orbite autour de l'étoile de Luyten ;
 Luyten c, planète en orbite autour de l'étoile de Luyten ;
 Luyten 726-8, étoile binaire constituée de UV Ceti (Luyten 726-8 B) et BL Ceti (Luyten 726-8 A).